Kristina Barrois e Yvonne Meusburger erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Emblem Health Bronx Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Megan Moulton-Levy e Ahsha Rolle che hanno battuto in finale Han Xinyun e Jing-Jing Lu 6–3, 7–6(7–5).

Teste di serie 

 Andrea Hlaváčková /  Ol'ga Savčuk (semifinali)
 Arina Rodionova /  Jaroslava Švedova (primo turno)

 Elena Bovina /  Rika Fujiwara (primo turno) 
 Noppawan Lertcheewakarn /  Kristina Mladenovic (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Emblem Health Bronx Open 2011